Tout Va Bien (film), (1972) Franse film
 Tout va bien (2007), Franse korte film
 Tout Va Bien (band), Belgisch muzikaal project van Jan-Wouter Van Gestel